Muhammet Demir (ur. 1992) – turecki piłkarz
 Muhammet Demir (ur. 1988) – turecki zapaśnik